Володи́мир Миха́йлович Лесту́ха (, м. Бахмач, Чернігівська область — , с. Підбірці, Львівська область) — солдат Збройних сил України, учасник Російсько-української війни.

Життєпис 
Закінчив Бахмацьку ЗОШ № 5 у 2002 році, 2006-го — Борзнянський державний сільськогосподарський технікум, за фахом — бджоляр. Пройшов строкову службу, десантник у 95-й бригаді. У часі війни повернувся із заробітків з Росії та в серпні 2014-го добровольцем пішов до військкомату. Військовослужбовець 80-ї окремої аеромобільної бригади; після навчань у Львові переведений в зону бойових дій під місто Щастя, 120 днів провів на передовій.

Після контузії повернувся додому. Трагічно загинув 9 січня 2015-го біля села Підбірці Пустомитівського району — на залізничній колії, під колесами електрички «Львів — Золочів». Володимир Лестуха йшов уздовж колії та не реагував на сигнал. Його родина пов'язує смерть із тяжким психологічним станом, у якому він повернувся з фронту, — Володимир втратив сон, поїхав на Львівщину, перервавши зв'язок із родиною.

Лишилися мама і брат у селі Велика Загорівка.

13 січня 2015 року похований у Великій Загорівці.

Вшанування 

 У травні 2015 року у Великій Загорівці встановлено пам'ятний знак.
 16 жовтня 2015 року урочисто відкрито та освячено меморіальну дошку на приміщенні Бахмацької школи № 5 випускнику Володимиру Лестусі.

Посилання 
 Герої не вмирають

Примітки 

Уродженці Бахмача
Померли в Підбірцях
Поховані в Борзнянському районі